Durante a História de Portugal foram realizadas muitas cortes em Lisboa:

 Cortes de Lisboa de 1285
 Cortes de Lisboa de 1289
 Cortes de Lisboa de 1323
 Cortes de Lisboa de 1352
 Cortes de Lisboa de 1371
 Cortes de Lisboa de 1389
 Cortes de Lisboa de 1399
 Cortes de Lisboa de 1404
 Cortes de Lisboa de 1410
 Cortes de Lisboa de 1412
 Cortes de Lisboa de 1413
 Cortes de Lisboa de 1414
 Cortes de Lisboa de 1417
 Cortes de Lisboa de 1427
 Cortes de Lisboa de 1439
 Cortes de Lisboa de 1446
 Cortes de Lisboa de 1451
 Cortes de Lisboa de 1455
 Cortes de Lisboa de 1456
 Cortes de Lisboa de 1459
 Cortes de Lisboa de 1471
 Cortes de Lisboa de 1476
 Cortes de Lisboa de 1478
 Cortes de Lisboa de 1498
 Cortes de Lisboa de 1499
 Cortes de Lisboa de 1502
 Cortes de Lisboa de 1562
 Cortes de Lisboa de 1579
 Cortes de Lisboa de 1583
 Cortes de Lisboa de 1619
 Cortes de Lisboa de 1641
 Cortes de Lisboa de 1642
 Cortes de Lisboa de 1645-1646
 Cortes de Lisboa de 1653
 Cortes de Lisboa de 1668
 Cortes de Lisboa de 1674
 Cortes de Lisboa de 1679-1680
 Cortes de Lisboa de 1697-1698
 Cortes de Lisboa de 1828

Lisboa
Desambiguação